Ronde Molen (Gemonde), een voormalige molen in Gemonde
 Ronde Molen (Maasbommel), een molen in Maasbommel
 Ronde Molen (Overslag), een molenromp in Overslag (Zeeland)
 Ronde Molen (Zevenbergschen Hoek), een molenromp in Zevenbergschen Hoek (Moerdijk)